Cinéma
 In America (2003), film de Jim Sheridan
 In America (2004), film inachevé de Jerzy Skolimowski

Série
 In America (2013), série de Alexis Charrier

Littérature
 Titre original d'En Amérique (1999), roman de Susan Sontag
Musique
 In America (2001), album compilation de Kenny G
 In America (1980), chanson de Charlie Daniels